Михаи́л Миха́йлович Пота́пов:
 Потапов, Михаил Михайлович (1904—2007) — художник-иконописец, египтолог, писатель, дьякон Русской православной церкви.
 Потапов, Михаил Михайлович (род. 1944) — советский футболист, тренер.
 Потапов, Михаил Михайлович (род. 1953) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ.